Dwie miejscowości w Szkocji:
 Kirkmichael w South Ayrshire
 Kirkmichael w Perth and Kinross